JSZ – codice aeroportuale IATA del Saint-Tropez Heliport, Saint-Tropez, Francia